Са́ввинская на́бережная расположена на левом берегу Москвы-реки в Хамовниках между Ростовской набережной и Новодевичьим проездом.

Происхождение названия 

Так же, как и Саввинские переулки, набережная названа в начале XX века по располагавшейся здесь в XV—XVII веках патриаршей слободе Саввина (Саввинского) монастыря (впервые упоминается в завещании 1454 года Петра Добрынского, передавшего «монастырь святого Саввы митрополиту Киевскому и всея Руси»).

Описание 

Саввинская набережная является продолжением Ростовской и начинается от 1-го Вражского переулка. Проходит на юго-запад напротив Бережковской набережной, слева к ней примыкают 2-й переулок Тружеников, переулок Льва Выготского и Малый Саввинский, за Новодевичьим проездом переходит в Новодевичью набережную.

В 2017 году набережная, наряду с Ростовской и Смоленской, была включена в программу благоустройства «Моя улица». Строительные работы начались 11 мая. Осенью 2017 году реконструкция и благоустройство были завершены. Здесь провели работы по переносу инженерных коммуникаций, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили 173 смотровых и 148 дождеприёмных колодцев. Пешеходную часть набережной расширили, разбили клумбы и поставили скамейки для отдыха.

Здания и сооружения 
 № 7, стр. 1 — Саввинская канализационная насосная станция.
 № 11—13 — фабричные корпуса кружевной мануфактуры «Ливерс» (1906, архитектор Т. Я. Бардт) (снесены).

Транспорт 
После завершения благоустройства осенью 2017 года на набережной были установлены остановочные пункты общественного транспорта:
 «2-й переулок Тружеников»,
 «Московский шёлк» (около переулка Льва Выготского),
 «Саввинская набережная» (около Малого Саввинского переулка).

12 мая 2018 года запущен новый автобусный маршрут № 216 (ныне с216), который связал набережную со станциями метро ,  (через мост Богдана Хмельницкого) и .

Ранее регулярное маршрутное движение по набережной отсутствовало.

См. также 
 Малый Саввинский переулок
 Большой Саввинский переулок

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема Саввинской набережной